Ел Сијерво има више значења:

 Ел Сијерво, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сијерво (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијерво (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сијерво, Сан Хосе Буенависта (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику